Леонид Александрович Шамкович (1 июня 1923, Ростов-на-Дону — 22 апреля 2005, Нью-Йорк) — американский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер (1965), шахматный теоретик. Двукратный чемпион РСФСР (1954, 1956).

Сын писателя Александра Исааковича Шамковича.

С 1974 года в Израиле, с 1976 года — в США. Двукратный победитель открытого чемпионата США — 1976 (совместно с А. Лейном) и 1977 (совместно с Э. Солтисом и Т. Тейлором).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Книги 
 Жертва в шахматах / Шамкович Л. А. — М.: ФиС, 1971. — 128 с.: ил.

Примечания

Литература 
 
 
 Плисецкий Д. «Болеем за перестройку» (беседа с Л. Шамковичем). // Шахматы в СССР. — 1990. — № 4. — С. 18—20.

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты США
Шахматные теоретики
Чемпионы России по шахматам
Чемпионы Москвы по шахматам